Węglewo steht für:

 Węglewo (Ujście), Dorf mit Schulzenamt in der Gemeinde Ujście in der Woiwodschaft Großpolen in Polen
 Węglewo (Pobiedziska) (deutsch Wenglewo, nach 1939–45: Wenglewo, dann Köhlersfelde), Dorf der Gemeinde Pobiedziska im Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen
 Węglewo (Żmigród) (deutsch Wanglewe, 1937–45: Meilershof), Dorf in der Gemeinde Żmigród im Powiat Trzebnicki, Woiwodschaft Niederschlesien